Bözberg steht für:
 einen Berg, respektive Bergzug im Aargauer Jura
 vor 1415 ein Amt (Verwaltungsbezirk) der Habsburger, der den nördlichen Teil des heutigen Bezirks Brugg umfasste
 Oberbözberg, ehemalige Gemeinde (1873 vom urspr. Bözberg abgespalten)
 Unterbözberg, ehemalige Gemeinde (1873 vom urspr. Bözberg abgespalten)
 Bözberg AG, Fusions-Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Bözberg (Pass), Passübergang in der Schweiz
 Sperrstelle Bözberg, eine ehemalige Grenzbefestigung der Schweizer Armee

Siehe auch:
 Bözbergstrecke, Eisenbahnlinie zwischen Basel und Baden
 Bözbergtunnel, Autobahntunnel sowie bestehender und zukünftiger Eisenbahntunnel, die den Bözbergass unterfahren